

Баскудуцький сільський округ — адміністративна одиниця, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Баскудуцький сільський округ — адміністративна одиниця, Мунайлинський район, Мангістауська область

Дивись також 
 Баскудук